De Rally van Turkije 2010, formeel 10th Rally of Turkey, was de 10e editie van de Rally van Turkije en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2010. Het was de 470e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Istanboel.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Tur
Rally van Turkije
Sportevenement in Istanboel